Formalismus steht für:

 Formalismus (Mathematik), Schulrichtung in der Philosophie der Mathematik
 Formalismus (Chemie), Modellkonstrukt
 Formalismus (Kunstgeschichte), kunsthistorische Methode zur Interpretation eines Kunstwerkes
 Formalismus, in der Kunstkritik des sozialistischen Realismus eine Bezeichnung für abweichenden Stil, siehe Formalismusstreit
 Formalismus, Modell innerhalb der Wirtschaftsethnologie, siehe Wirtschaftsethnologie #Formalismus
 Russischer Formalismus, eine literaturtheoretische Denkschule

Siehe auch:

 formalisierte Theorie (Mathematik)